Натуральне число 1244
 1244 рік до нашої ери
 1244 рік нашої ери